Slateman — песня британской индастриал-метал группы Godflesh, вышедшая в качестве сингла в 1991 году.

Релиз 
Первоначально сингл был выпущен в 1991 году на лейбле Sub Pop на семи-дюймовой пластинке, а затем переиздан на Earache Records на компакт-диске, семи- и двенадцати-дюймовой пластинке. В 1996 году сингл был переиздан на одном диске с мини-альбомом «Cold World» в совместном релизе «Slateman/Cold World». В качестве обложки сингла использована фотография с концерта группы в Лондоне в 1991 году, где группа выступала на разогреве у Nirvana.

Песня «Wound’91», изданная на пластинке в качестве би-сайда, представляет собой обновленную версию песни «Wound» с мини-альбома «Tiny Tears», который никогда не издавался. Позднее песни с него вошли в качестве бонус-треков в переиздание альбома «Streetcleaner», выпущенном на Earache Records.

Список композиций

Участники записи 
 Джастин Броудрик (J. K. Broadrick) — электрогитара, вокал, программирование, микширование
 Бен Грин (G.C. Green) — бас-гитара

Примечания

Ссылки 

Godflesh